De haan is het onderdeel van een vuurwapen dat een slaande beweging maakt als de trekker wordt overgehaald. De haan slaat direct of via een slagpin op een patroon in de kamer met ontbranding van de slagsas als gevolg. Als de haan inwendig is, zoals bij veel moderne hagelgeweren, wordt deze 'slagstuk' genoemd. De veer die de haan gespannen houdt wanneer het wapen schietklaar is heet 'haanveer' of 'slagveer'. Het onderdeel dat de haan blokkeert wanneer het wapen schietklaar is heet 'tuimelaar'.

De haan is vernoemd naar (de kop en nek van) het dier. De haan van het lontslot en de latere vuursteensloten leek hier sterk op; als deze naar beneden sloeg leek dit op het pikken van een vogel.

Hanen die slaan op slaghoedjes of -pinnen worden ook wel hamer genoemd.

Zie ook
Hamer (wapen)
Snaphaan (wapen)

Vuurwapentechniek